El término Novi Ural  puede referirse a:

Novi Ural (Bashkortostán), localidad de la república de Bashkortostán, en Rusia.
Novi Ural (Krasnodar), localidad de la krai de Krasnodar, en Rusia.
Novi Ural (Udmurtia), localidad de la república de Udmurtia, en Rusia.